La solidarité est un terme qui peut désigner plusieurs notions.

Notion sociologique 
 La solidarité est un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté.
 le solidarisme est une ligne de pensée philosophique initiée par Léon Bourgeois ;
 le délit de solidarité désigne  le fait que l'on puisse être condamné pour avoir contribué à l'aide à l'immigration.

Notion juridique 
 La solidarité en droit est le fait d'être collectivement tenu d'exécuter une obligation, soit du fait de la loi, soit du fait d'une convention ;
 en droit français, la solidarité est une communauté qui existe entre des personnes physiques ou morales qui sont tenues conjointement d'exécuter une obligation en raison de la loi, d'une convention ou d'un jugement ;
 La notion de solidarité fiscale concerne la répartition des ressources publiques (impôts) ;

Partis politiques 
 Solidarité (Mouvement socialiste d'Écosse) (Solidarity) est le nom d'un parti politique écossais d'extrême-gauche ;
 solidaritéS, parti politique suisse d'extrême gauche ;
 Solidarité, parti politique ukrainien de 2000 à 2013 ;
 Bloc Petro Porochenko « Solidarité », parti politique ukrainien depuis 2000 ;
 Solidarnost, parti russe créé en 2008.

Associations, syndicats 
 Solidarność (Solidarité) est un célèbre syndicat polonais qui a contribué à la chute de l'URSS.
 Solidarités International, association humanitaire française ;
 Union syndicale Solidaires, ou Solidaires, syndicat français
 Solidariteit, syndicat sud-africain issu en 2002 de l'ancien syndicat sud-africain des mineurs
 Solidarité est un réseau rassemblant un ensemble d’organisations afrikaans dans le but de promouvoir l’autosuffisance des Afrikaners ou défendre leurs intérêts en tant que minorité ethnique et groupe communautaire dans l'Afrique du Sud contemporaine.

Voir aussi 
 Journée de solidarité envers les personnes âgées, en France
 Journée internationale de la solidarité humaine, le  de chaque année
 Œuvres de guerre (durant la Première Guerre mondiale)
 Kalliste-Granière-Solidarité, quartier prioritaire de Marseille

Outil de recherche